M115 может относиться к:
 203 mm Howitzer M115 — буксируемая 203-мм гаубица США периода Второй мировой войны
 M115 (бомба) — биологическая кассетная авиационная бомба США 1950-х годов
 Mercedes-Benz M115 — рядный 4-цилиндровый автомобильный бензиновый двигатель фирмы «Мерседес-Бенц»